Сакра — місто в Тунісі.
 Сакра — поселення в Сирії.